Regal eller regale kan avse: 
 Regale – den juridiska beteckningen på en kunglig rättighet
 Regal (musikinstrument) – ett slags bärbar piporgel
 Regal (orgelstämma) – en piporgelstämma 
 Regal (skivmärke) – kan vara flera
 Regal Zonophone – en skivetikett/skivbolag ägt av EMI